Карл Август Тавастшерна ( или ; 13 мая 1860, Аннила — 20 марта 1898, Пори) — финляндский поэт, прозаик; первый представитель современной реальной школы в Финляндии. Писал на шведском языке.

Биография 
Родился 13 мая 1860 года в Анниле,(около Миккели, территория совр. Финляндии).

Семья
Супруга: актриса Augusta Vilhelmina Gabriella Kindstrand (родилась в Стокгольме 24.9.1868, умерла там же 14.6.1946). Брак заключен 1891-06-06 в Sundsvall .

Скончался бездетный 20 марта 1898 года в Пори, от пневмонии.

Творчество 
Появивщийся в 1886 году роман «Barndomsvänner» («Друзья детства») стал первым реалистическим романом в шведо-финской литературе и первым опытом художественной прозы писателя. Роман «Hårda tider» («Тяжелые времена», 1891) — самое зрелое произведение К. Тавастшерна и лучший исторический роман своего времени. «Kvinnoregemente» («Женский полк», 1894) стал вторым крупным романом писателя, отображающим финскую народную жизнь.

Особенно плодотворными стали для писателя 90-е годы XIX века, когда он в основном жил за границей: с 1891 по 1898 год увидели свет 14 его книг — поэтических, прозаических, драматургических.

Автобиографическая повесть «Lille Karl» («Карлуша», 1897), отличающаяся тонким психологическим рисунком, считается беллетристическим шедевром К. Тавастшерны. Из стихотворений писателя лучшие вошли в IV-й сборник его стихов: «Dikter» («Стихотворения», 1896).

Оценки творчества 
Карл Тавастшерна положил конец господству эпигонов Э. Тегнера и С. Топелиуса, дав реалистическое изображение жизни финского народа, в особенности крестьянства, которое все ещё воспевали как «патриархальное», игнорируя его изменившееся положение. Реализм К. Тавастшерны, однако, не свободен от импрессионизма, а психологизм порою слишком субъективен.

Литературные труды 
 Judith och Holofernes: historiskt skådespel i 4 akter och 8 tablåer med sång och melodrama. Edlund, Helsingfors 1880
 För morgonbris: dikter («К утреннему ветерку»; сборник стихотворений). P. H. Beijer, Helsingfors 1883, 3. painos Schildt, Helsingfors 1919
 Nya vers: Vuxen för hemmet ; Fågelfri derute i verlden ; Från pojkåren. Bonnier, Stockholm 1885
 Barndomsvänner: ett nutidsöde («Друзья детства»), del 1-2, romaani. Söderström, Borgå 1886, 2. painos 1887, 3. painos Schildt,Helsingfors 1924, uusi painos Schildt, Helsingfors 1988 (ilmestyi Kari Jalosen suomentamana nimellä Lapsuudenystävät, Karisto 1985)
 En inföding («Туземец»; роман). Söderström, Borgå 1887
 Ett missforstand («Недоразумение»).
 I förbindelser («Обязательства»). Söderström, Borgå 1888, 2. painos Schildt, Helsingfors 1920
 Jultomten: vers och prosa, af Karl A. Tavaststjerna et al. Wickström, Helsingfors 1888
 Affärer: skådespel. Söderström, Borgå 1890
 Dikter i väntan. Söderström, Borgå 1890
 Marin och genre. Söderström, Borgå 1890
 Fyra dramatiska småstycken. Söderström, Helsingfors 1891
 Hårda tider: berättelse från Finlands sista nödår («Трудная година», роман; изображение крестьянской жизни в эпоху голода 1867 г.). Söderström, Helsingfors 1891, 2. painos Schildt 1914, uudet painokset Söderström 1961, 1991 (ilmestyi Juhani Ahon suomentamana nimellä Kovina aikoina: kertomus Suomen viimeisten nälkävuosien ajoilta, WSOY 1892)
 Mot hemmet: ett halfglömdt julminne. Hufvudstadsbladet, Helsingfors 1892
 Unga år: noveller. Hagelstam, Helsingfors 1892
 I förbund med döden: novell. Bonnier, Stokholm 1893, uusi painos Schildt, Helsingfors 1925
 Korta bref från en lång bröllopsresa. illustreradt omslag af Viktor Andrén. Bonnier, Stokholm 1893
 Kapten Tärnberg: med flera berättelser («Капитан Тернберг»). Bonnier, Stockholm 1894
 Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden 1-2 («Женский полк»). Bonnier, Stokholm 1894
 Korta bref från hemmets lugna härd. Edlund, Helsingfors 1895
 Dikter. W. Hagelstam, Helsingfors 1896, 2. painos 1919
 En patriot utan fosterland : anteckningar från det Finland som varit («Патриот без отечества»). Söderström, Helsingfors 1896, 2. painos 1898
 Laureatus : epopé i tretton sånger jämte en samling efterlämnade lyriska dikter («Увенчанный», поэма). Bonnier, Stockholm 1897, Schildt, Helsingfors 1924
 Lille Karl : en gosses roman, berättad för stora och små («Карлуша»). C. & E. Gernandt, Stockholm 1897, 2. painos Schildt 1919
 «Muru» : huvinäytelmä yhdessä näytöksessä; suomentanut Anni Levander. Näytelmäkirjallisuutta 34. Telén, Kuopio 1899
 Efter kvällsbrisen : efterlämnade skrifter på vers och prosa. C. & E. Gernandt, Stockholm 1899
 Valikoima runoelmia; suomentanut Walter Juva. Yrjö Weilin, Helsinki 1904
 Dikter i urval («Стихотворения»). Söderström, Helsingfors 1905
 Valda noveller. Victor Hoving, Helsingfors 1913
 Suomenlahden salaisuus; suomentanut Urho Kivimäki. WSOY 1918
 Dikter i urval, del 1-2. Söderström, Helsingfors 1919
 Brev till Nixe, utgiven av Gabrielle Tavaststjerna. Schildt, Helsingfors 1924
 Samlade skrifter 1-10. Schildt, Helsingfors 1924; Bonnier, Stockholm 1927
 Brev till Diana (Aline Borgström), utgiven och kommenterade av Greta von Frenckell-Thesleff. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1966
 Valitut teokset ; Lapsuudenystävät, Kovina aikoina, Pikku Karl, suomentajat Kari Jalonen ja Juhani Aho. Karisto 1975

На русском языке
 Мать и сын. Роман из жизни финских крестьян. Перевод В. Фирсова, Санкт-Петербург, 1897;
 Смерть — лучший друг. Роман, приложение к «Новый журнал иностранной литературы», Санкт-Петербург, 1901.

См. также 
 Литература Финляндии

Ссылки 
 Карл Тавастшерна в литературном справочнике

Примечания

Литература 
 Samlade skrifter, 10 vls. — Stockholm, 1924.
 Söderhjelm W. Karl August Tavastjerna, D. 1—2 (Skrifter 1—2). — Stockholm, 1924.
 Kihlmann E. K. A. Tavastjerna’s diktning. — Stockholm, 1926.
 Rørdam V. Svensk Literatur. — København, 1911.
 Landquist J. Modern Svensk literatur i Finland. — Stockholm, 1929.

Шведские писатели
Шведские поэты